Luis Lemus ist der Name folgender Personen:

* Luis Lemus (Poolbillardspieler) (* 1987), guatemaltekischer Poolbillardspieler
 Luis Lemus (Radsportler) (* 1992), mexikanischer Radsportler